Le GAZ-31 erano serie di executive car prodotte da GAZ dal 1980 al 2011. Sono state prodotte e vendute circa 2 milioni di unità di questi veicoli. Ha sostituito il precedente GAZ-24-10 da cui derivava. I veicoli sono stati principalmente esportati nei paesi dell'Europa orientale e della CSI, dove erano anche relativamente popolari. Il veicolo è stato costantemente modernizzato durante i suoi anni di produzione, ma è stato considerato per lo più obsoleto dai primi anni 2010 che ha portato all'interruzione della serie. Tutti questi veicoli erano modernizzazioni dell'originale GAZ-24 (che era una copia del Ford Falcon) e quindi condividevano lo stesso telaio che risale agli anni '60.

Questi veicoli avevano un motore V8 ed erano più pesanti delle loro controparti americane. Non erano disponibili al pubblico fino al 1991, quando l'Unione Sovietica fu smantellata. Il veicolo è stato per lo più realizzato con parti di qualità, ma è stato considerato obsoleto rispetto alle sue controparti occidentali. Nel 1992 Chrysler ha acquistato una quota del 39% da GAZ e nel 2006 tale quota è aumentata al 56%. È stata sostituita dal Volga Siber.

Storia 
La creazione di un nuovo successore per il GAZ-24 era già iniziata nel 1975 quando GAZ sperimentava vari progetti in quel momento. Il primo prototipo di un sostituto fu costruito pochi mesi dopo chiamato GAZ-96. Era simile al GAZ-24 ma aveva una griglia diversa e più moderna. Il veicolo fu infine chiamato GAZ-3102 e iniziò a essere prodotto nel 1980 insieme al GAZ-24. Il GAZ-24 fu infine modernizzato e ribattezzato GAZ-24-10 e i 2 veicoli divennero simili, tuttavia, dopo la caduta dell'Unione Sovietica, il GAZ-24-10 fu interrotto ma il GAZ-3102 continuò la produzione. Il nuovo veicolo si dimostrò di grande successo e un veicolo più modernizzato destinato a un mercato a basso prezzo iniziò a essere prodotto nel 1992 come GAZ-31029 ma non ebbe molto successo e fu interrotto nel 1998. Il GAZ-3102 continuò la produzione e fu ancora abbastanza riuscito.

Un vero successore del GAZ-3102 è arrivato nel 1996 chiamato GAZ-3110, era simile al suo predecessore ma era più modernizzato ed è diventato anche molto popolare, in seguito è stato modernizzato come GAZ-31105, che era anche popolare. Nel 2008 è stato rilasciato il Volga Siber che era un tentativo da parte di Chrysler (che aveva acquisito GAZ nel 1992) di espandere maggiormente il proprio marchio in Russia con i propri veicoli, ma non ha avuto successo e la produzione è terminata nel 2011, la produzione del GAZ- 31105 continuò ma alla fine terminò pochi mesi dopo.

Prima generazione (1980-2007) 

La prima generazione chiamata GAZ-3102 è stata rilasciata nel 1980 ed è diventata rapidamente molto popolare. Era basato sul GAZ-24 ma aveva dei dettagli, come la griglia un po' più rifinita, differenti. Il veicolo è stato costruito in molti stili di carrozzeria diversi ed è stato piuttosto popolare. A quel tempo il veicolo veniva esportato anche in Bielorussia, Romania, Ucraina, Cuba ed Estonia, dove era anche piuttosto popolare. Era paragonabile alla maggior parte delle auto americane a grandezza naturale, ma era leggermente più pesante di loro. Aveva molle a balestra che lo rendevano migliore nel fuoristrada e condivideva il suo motore con il fuoristrada UAZ-469.

Il veicolo ha sostituito la griglia basata su Ford Falcon del precedente GAZ-24 con una griglia originale diversa. Il GAZ-24, tuttavia, non smise di essere prodotto e continuò la produzione insieme al GAZ-3102. Nel 1988 il GAZ-24 è stato modernizzato come GAZ-24-10 e ha ricevuto la griglia del GAZ-3102 che ha reso i 2 veicoli molto simili. Fino al 1990 erano state prodotte e vendute circa 100.000 unità del veicolo ed era molto popolare. Nel 1991 l'Unione Sovietica è crollata, ma ciò non ha impedito la produzione del GAZ-3102 nell'ormai nuovo mercato russo, tuttavia, il GAZ-24-10 è stato interrotto nel 1992. Dopo la caduta dell'Unione Sovietica, l'auto divenne disponibile al grande pubblico e questo aumentò le sue vendite con circa 56.000 prodotti e venduti nel 1995. Fino al 2003 erano state prodotte e vendute circa 488.000 unità di quel veicolo, ma marchi stranieri come BMW e Mercedes erano entrati nel mercato russo in quel momento e avevano iniziato a essere piuttosto competitivi, quindi il veicolo è stato interrotto nel 2007 a favore delle sue varianti più modernizzate. Nel 1992 GAZ era stata acquisita da Chrysler che voleva smettere di produrre auto obsolete ma la produzione di questi veicoli continuò. Come il GAZ-23 e il GAZ-24-24, esistevano anche "Chasers" V8 specializzati e questi mantenevano la designazione originale GAZ-3101. Il GAZ-31011 trasportava lo ZMZ 503.10, una versione modernizzata del motore di ventilazione del carter chiuso del GAZ 24-34 che è basato sul motore originale della Chaika, lo ZMZ-13 con 195 CV. Il GAZ-31013, d'altra parte, aveva il più potente doppio carburatore ZMZ 505.10 da 220 CV basato sul V8 del più recente GAZ-14. Fino al 1996 non furono prodotte più di 300 auto di questo tipo per la nona direzione e per il suo successore, il Servizio di protezione federale. Nel 2003 l'auto è stata venduta anche in Ucraina come Chrysler 900.

Seconda generazione (1992-1998) 

La seconda generazione chiamata GAZ 31029 ha iniziato a essere prodotta nel 1992. È stata leggermente modernizzata, ma alla fine la produzione della prima generazione continuò. Sono state prodotte e vendute circa 100.000 unità di quella versione e non era molto popolare perché non era così veloce rispetto ad altri veicoli GAZ e non era così comodo. Il nuovo veicolo era basato sul telaio del vecchio GAZ-3102 e ha per lo più lo stesso corpo, ma è stato semplificato ed è stato commercializzato verso un mercato più economico ed è stato considerato un veicolo temporaneo. È stata la decisione di Chrysler di interrompere la produzione del veicolo poiché non si pensava che potesse adattarsi correttamente a qualsiasi mercato ed essere davvero competitivo. La versione station wagon venne denominata 31022.

A differenza di altre Volga, il veicolo è visto come di bassa qualità e di pessima fattura. Nel 1998 Chrysler fu acquistata da Mercedes-Benz che insistette per smettere di produrre mix di executive car economiche e così la produzione della GAZ-31029 si fermò pochi mesi dopo. Con il lancio della GAZelle nel 1994 (che utilizzava oltre il 50% delle parti di Volga, compreso il motore e l'impianto elettrico), la domanda per il Volga è leggermente diminuita per il ruolo commerciale, ma non per uso privato. GAZ finalmente tornò ai suoi programmi di modernizzazione e all'inizio del 1996 fu offerta una versione con il nuovo motore DOHC a iniezione ZMZ-406 da 2287 сс e un cambio a cinque marce. Producendo 145 CV, la sua accelerazione era ora di 13,5 secondi e una velocità massima di 170 km/h. Grazie alla quinta marcia overdrive, è stato possibile un risparmio di carburante di 9,3 litri per 100 km. Questo modello, GAZ-31029-50, richiedeva anche l'utilizzo del gruppo freno a disco anteriore del GAZ-3102 e del servosterzo non integrato.

Terza generazione (1996-2006) 

Una nuova auto esecutiva che ha veramente sostituito la GAZ-3102 ha iniziato a essere prodotta nel 1996 come GAZ-3110. Aveva una nuova griglia ed era realizzato con componenti di alta qualità a differenza del GAZ-31029 che fu interrotto nel 1998. Dopo il lancio della GAZelle, la cui domanda era astronomica, l'impianto si è assicurato un afflusso stabile di entrate necessarie per il proprio aggiornamento e per i modelli futuri. Non essendo riuscito a introdurre la famiglia 3103/3102/3105 e vedendo che la domanda per la GAZ-31029 Volga era ancora alta, era chiaro che l'auto poteva e sarebbe andata avanti per un tempo considerevole. Invece di sperimentare con auto "temporanee", tale era la natura ereditaria sia della 24-10 che della 31029, è stata scelta una soluzione più permanente dando al veicolo un importante aggiornamento. I lavori iniziarono nel 1995 e un prototipo fu mostrato al salone dell'auto di Mosca quell'anno. La versione station wagon venne denominata 310221.

Nel complesso il GAZ-3110 è stato un successo immediato, nonostante il suo profilo invecchiato, GAZ aveva finalmente un'auto che poteva colmare un vuoto prima che il nuovo veicolo pianificato (GAZ-3111) entrasse nei primi anni 2000. Sebbene non sia certo un rivale per i nuovi marchi stranieri, certamente ha strappato il loro mercato di rivendita a suo favore. I prezzi nel 1997 erano di US $ 8800 per la versione economica con motore 402 e US  per il 406 equipaggiato. Anche la crisi finanziaria russa del 1998 non ha influito sulla domanda del Volga, al contrario, GAZ ha sfruttato la commercializzazione come alternativa economica. Il veicolo è meglio conosciuto per la sua apparizione nel film del 2004 chiamato Bourne Supremacy. Il veicolo era abbastanza affidabile e nel complesso è riuscito ad avere successo come executive car, ma è stato anche prodotto in altre versioni. Sono state prodotte e vendute circa 1 milione di unità di quella versione ed è stata molto popolare, alla fine è stata sostituita dalla GAZ-31105.

Quarta generazione (2003-2011) 

La nuova generazione di auto Volga iniziò a essere prodotta con il nome GAZ-31105 e divenne rapidamente molto popolare. Ha avuto molto successo nel mercato delle executive car e anche per l'esportazione. Era quasi l'auto russa più venduta in quel momento. La griglia del veicolo è stata utilizzata anche dal veicolo Hongqi CA7202E3. Il veicolo è stato l'ultimo veicolo prodotto da GAZ ad avere qualcosa in comune con il veicolo originale GAZ-24 che è stato rilasciato nel 1970. Nonostante fosse molto popolare, era molto obsoleto e Chrysler voleva espandersi maggiormente sul mercato russo con i propri veicoli, quindi nel 2008 hanno iniziato a produrre il Volga Siber basato sul Chrysler Sebring, anche se non hanno impedito a GAZ di produrre il GAZ-31105. Il GAZ-31105 è stato infine interrotto nel 2011, pochi mesi dopo l'interruzione del Volga Siber.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 ОАО "ГАЗ"/Горьковский автомобильный завод (ГАЗ)/
 Легендарная Волга КГБ с V8
 Волга 24 v8
 Двигатели ЗМЗ-24-24, ЗМЗ-503.10, ЗМЗ-505.10
 История ГАЗоновских восьмерок ЗМЗ V8. -13, -53-66, -14, -505, -500 серий.
 Pagina ufficiale di acquisto dalla fabbrica GAZ

Automobili GAZ